Dolliver ist der Familienname folgender Personen:

 James I. Dolliver (1894–1978), US-amerikanischer Politiker
 Jonathan P. Dolliver (1858–1910), US-amerikanischer Politiker

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Dolliver (Iowa), eine Ortschaft in den Vereinigten Staaten

im NRHP gelistete Objekte:
 Dolliver Memorial State Park, Entrance Area (Area A), in Lehigh, Iowa, ID-Nr. 90001684
 Dolliver Memorial State Park, Picnic, Hiking & Maintenance Area (Area B), in Lehigh, Iowa, ID-Nr. 90001685